Воропай — топоним и фамилия.

 Воропай — село, Украина.
 Персоналии
 Воропай, Галина Владимировна (1972—2021) — российский режиссёр, сценарист, художник-аниматор.
 
 Воропай, Николай Иванович (1943—2022) — советский и российский физик.